Хурибга:

 Хурибга — город в Марокко, расположен в области Шавия-Уардига.
 Хурибга — марокканский футбольный клуб из города Хурибга.